A Dramatic Turn of Events () — одиннадцатый студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater. Он был выпущен 13 сентября 2011 года на лейбле Roadrunner Records. Является первым альбомом группы с участием нового барабанщика Майка Манджини, который заменил Майка Портного, покинувшего группу в сентябре 2010 года.

История

Майк Портной покидает группу 
8 сентября 2010 года Майк Портной (барабанщик, композитор, продюсер и один из лидеров группы, работающий с ней с самого начала — 1985 год) заявил на своей страничке в Facebook о том, что покидает группу.

The Spirit Carries On, или поиск нового барабанщика 
После ухода Майка Портного группа принялась искать нового барабанщика. Семеро из числа лучших барабанщиков мира были приглашены на прослушивание: Майк Манджини (Steve Vai, Extreme, Annihilator), Дерек Родди (Hate Eternal), Томас Ланг (stOrk), Вирджил Донати (Planet X, Seven the Hardway), Марко Миннеманн (Necrophagist), Акулес Пристер (Angra) и Питер Вилдор (Darkane). Прослушивание проходило в три этапа: сначала каждый барабанщик должен был сыграть с группой три композиции: «A Nightmare To Remember» (2009), «The Dance Of Eternity» (1999), «The Spirit Carries On» (1999); затем — импровизация с группой; на третьем этапе каждому барабанщику нужно было подобрать ритм к ломанному гитарному риффу, который наигрывал Джон Петруччи. После — собеседование с группой. В итоге группа остановилась на трёх музыкантах: Майк Манджини, Марко Миннеманн, Питер Вилдор. Но благодаря мастерству и артистизму в качестве нового барабанщика Dream Theater стал Майк Манджини. Вся информация по поводу прослушивания содержится на DVD, названном в честь композиции группы 1999 года (альбом «Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory») — The Spirit Carries On.

Запись альбома 
Запись альбома началась 3 января 2011 года в Cove City Sound Studios на Лонг-Айленде. 14 апреля 2011 года Джеймс ЛаБри начал писать свои вокальные партии, а 28 июня 2011 Энди Уоллес закончил сведение альбома. Также Джон Петруччи и Джордан Рудесс отметили в интервью на MusicRadar.com, что Майк Манджини не принимал участия в процессе написания композиций альбома.

8 июня 2011 года группа опубликовала название и трек-лист альбома в интернете. Обложка была нарисована чуть позже Хью Саймом, который рисовал обложки к Octavarium (2005), Systematic Chaos (2007) и Black Clouds & Silver Linings (2009). 29 июня 2011 года был выпущен первый сингл с нового альбома под названием «On the Backs of Angels». Композиция заняла первое место в трек-листе альбома, а также входила в сет-лист летнего европейского тура в поддержку альбома (A Dramatic Turn Of Events Tour). 15 сентября 2011 на композицию был снят 8-минутный видеоклип. Он вошёл в историю как самый длинный видеоклип за всё творчество группы. Также композиция не была сокращена, как все предыдущие (исключение: видеоклип «Another Day» (1992 год), The Silent Man (1994 год) и анимация «Forsaken» (2007 год) в частности из-за ограниченного эфира, ротации на музыкальных телеканалах (в частности MTV).

Название 
A Dramatic Turn of Events () — первый альбом с новым барабанщиком Майком Манджини и первый альбом, в котором клавишник Джордан Рудесс широко использует планшетный компьютер iPad компании Apple с музыкальной программой MorphWiz, созданными им (Рудессом) самим. Альбом длительностью в 77:05 получил своё название в связи с внезапным уходом постоянного барабанщика группы Майка Портного.

Музыкальный стиль 
Музыкальный стиль группы в этом альбоме Джордан Рудесс описал как «тяжёлый, опустошительный, в стиле Латино» с широким диапазоном различных звуков. Он также отметил, что мелодичность этому жанру придаёт звук чистого фортепиано. Но на протяжении всего альбома группа не теряет основного жанра музыки (прогрессив-метал), дополняя её ломаными ритмами, быстрыми пассажами и относительно большой длительностью композиций (от 3:56 («Far From Heaven») до 12:25 («Breaking All Illusions»).

Бразильский гитарист Тиаго Кампос сравнил A Dramatic Turn of Events с альбомом Images and Words (1992 год). В своём предположении музыкант заявил, что «удивлён, что никто не замечает сходства». Майк Портной после прослушивания альбома поддержал Тиаго и оценил работу группы. Свои предположения Тиаго Кампос выложил на странице в Facebook.

Тематика песен 
Лирика альбома в частности относится к политике США. Об этом заявили Джеймс ЛаБри и Джон Петруччи в интервью «Track by Track» () на YouTube. Также видеоклип композиции «On The Backs of Angels» содержит кадры с флагом США, Белым Домом и небоскрёбами.

Обложка, CD и нарушение авторских прав 
Обложка альбома была нарисована известным художником обложек разных групп рока Хью Саймом. Группа была знакома с художником ещё с 1997 года. Он рисовал обложки таких альбомов группы, как Octavarium (2005), Systematic Chaos (2007) и Black Clouds & Silver Linings (2009).

Также художник оформлял своими рисунками небольшую книжечку внутри самого CD альбома. В ней были напечатаны тексты композиций на фоне различных символов каждой композиции, таких как флаг США, океан, рыцарь в пустыне и т. д., а также постер с фотографией музыкантов.

В апреле Майк Портной подал в суд на Dream Theater за «неправомерное исключение» из состава группы, а именно, за то, что группа использовала название «Dream Theater» (его придумал отец Майка), «Ytse Jam, Inc.», «Infinity Tours, Inc.» в новом релизе и турне.

Отзывы 

A Dramatic Turn of Events получил достаточное количество рецензий. Рич Вильсон описал этот альбом в своём ревью как «свежий и потрясающий». В рецензии The AU Review Дейв Робертс поставил альбому наивысший балл и назвал его «шедевром». В ревью Rock Sins Джеми Гиберти также оценил альбом, но отметил, что в нём отсутствовали выделяющиеся композиции. Журнал Drumhead не забыл и про технику игры и ударную установку Майка Манджини: «Манджини блестяще продемонстрировал свою скорость и ловкость игры на барабанах. Также он так грамотно использовал свой талант, что не помешал другим музыкантам проявить себя тоже».

Джеймс ЛаБри, Джон Петруччи и Джордан Рудесс рассказали на официальном сайте лейбла Roadrunner Records об альбоме.

Вокалист группы Джеймс ЛаБри рассказал, что «последние несколько месяцев прошли наиболее успешно и с пользой», и именно это позволило группе довольно быстро создать новые мелодии и риффы. По словам гитариста группы, продюсера нового альбома Джона Петруччи и клавишника Джордана Рудесса «звук будет отличным», тем более, что альбом миксировал Энди Уоллес, работавший со многими известными метал-группами. Музыканты признались, что «вложили душу и сердце в создание нового альбома», так как в процессе написания композиций у каждого музыканта по-своему «жизнь менялась». «Именно это помогло нам зарыться в глубь себя и написать лучшие композиции, которые мы только можем создать», — признался клавишник Джордан Рудесс.

Рейтинги 
20 сентября 2011 года альбом попал на 8-е место американского чарта Billboard 200 в отличие от предыдущего альбома Black Clouds & Silver Linings (2009), который занял 6-е место в том же чарте. Уже второй раз группа достигает десятки чарта. На сегодняшний день A Dramatic Turn of Events занимает второй наивысший результат в Billboard 200.

Согласно Finnish Albums Chart и UK Rock Chart альбом занимает первые позиции в чартах, в Dutch Albums Chart новый релиз оказался на второй строке рейтинга. Самую низкую позицию альбом занял в Polish Albums Chart, появившись на 38 строке рейтинга.

Тур в поддержку альбома 

Летний европейский концертный тур в поддержку альбома A Dramatic Turn of Events начался 4 июля 2011 года в Риме и закончилось 24 августа 2011 года в Секешфехерваре (Венгрия). Осенний тур будет проходить по США и Канаде, начнётся 24 сентября 2011 года в Сан-Франциско и закончится 26 октября 2011 года в Остине (штат Техас, США). Также 7 ноября 2011 года группа сыграет «An Evening With…» в «J.B.’s club» в Дадли (Англия).

Точные города и даты были опубликованы 1 августа 2011 года.

Список композиций

Обычное издание

Специальное издание CD/DVD 
Специальное издание включает в себя CD оригинальных композиций и DVD «The Spirit Carries On» — 60-минутное видео прослушивания барабанщиков.

Коллекционное издание 
Коллекционное издание включает в себя:
 Оригинальные версии всех композиций альбома
 Инструментальные версии всех композиций альбома
 DVD The Spirit Carries On — 60-минутное видео прослушивания барабанщиков
 Виниловые версии альбома (180-Gram Vinyl in Gatefold Jacket)
 Мат для винилового проигрывателя ()
 Литография альбома
 50 экземпляров издания содержат пожизненный билет на любые концерты Dream Theater ()
Всё содержимое издания упаковано в подарочную коробку

Позиции в чартах

Интересные факты 
 Изначальное название композиции «Bridges in the Sky» — «Shaman’s Trance». Джон Петруччи решил переименовать композицию в связи с её текстом.
 A Dramatic Turn of Events является пятым по длине альбомом (77:05) после Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory, который длиннее его всего на одну секунду (77:06).
 A Dramatic Turn of Events является первым альбомом, когда Джон Маянг возвращается к написанию слов («Breaking All Illusions») после долгой паузы, начавшейся с «Fatal Tragedy» из Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory (1999).
 Видеоклип, снятый к композиции On The Backs of Angels, является самым долгим клипом за всю историю группы. Композиция не была укорочена.

Участники записи

Dream Theater 
 Джеймс ЛаБри — вокал
 Джон Петруччи — гитара, бэк-вокал
 Джон Маянг — бас-гитара
 Джордан Рудесс — клавишные, континуум, iPad (MorphWiz)
 Майк Манджини — ударные

Продюсирование 
 Джон Петруччи — продюсер
 Пол Нортфилд — звукорежиссёр
 Джо Манискалко — помощник звукорежиссёра
 Энди Уоллес — сведение
 Хью Сайм — художник обложки
 Тед Дженсен — мастеринг

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Dream Theater — официальный сайт группы

Альбомы Dream Theater
Альбомы Roadrunner Records